Les élections constituantes népalaises de 2013, prévues initialement le  afin de renouveler une assemblée élue en 2008 et ayant échoué à s'entendre sur un texte, sont reportées d'abord au , avant d'être de nouveau repoussées, au .

Le scrutin a été remporté par le Congrès népalais ; le Parti communiste du Népal (marxiste-léniniste unifié) est arrivé en seconde position, tandis que le Parti communiste unifié du Népal (maoïste), qui était arrivé en tête lors de l'élection de 2008, a été nettement battu, passant de 229 à 80 sièges.

Galerie

Notes et références 

Nepal
Nepal
Élection au Népal
2013 au Népal
Népal